Капуто () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Капуто, Данте (1943—2018) — аргентинский государственный деятель, дипломат.
 Капуто, Джон (род. 1940) — американский философ.
 Капуто, Микеле Карло (1838—1928) — итальянский библиотекарь и музыкальный деятель.
 Капуто, Мина (род. 1973) — солистка и одна из основательниц группы Life of Agony.
 Капуто, Томмазо (род. 1950) — итальянский прелат и ватиканский дипломат.

 Капуто — вымышленный персонаж, один из тюремных руководителей в телесериале «Оранжевый — хит сезона».